est la formule brute de plusieurs isomères.

 bornane, numéro CAS 
 décaline ou bicyclo[4.4.0]décane, numéro CAS 
 décyne, numéro CAS 
 spirodécane, numéro CAS